Becquigny ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Becquigny (Aisne)
 Becquigny (Somme)